Andrej Ivanov (Bulgaars voetballer)
 Andrej Ivanov (Russisch voetballer)
 Andrej Ivanov (basketballer) - Russisch basketballer
 Andrej Ivanov (freestyleskiër) - Russisch  freestyleskiër
 Andrej Ivanov (zwemmer) - Russisch zwemmer
 Andrej Ivanov (kunstschilder) - Russische kunstschilder (1775-1848)